Каменецький Андрій Григорович — майстер з художнього різьблення, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Каменецький Володимир Олександрович (1881—1947) — російський радянський економікогеограф і картограф, педагог, доктор географічних наук, професор.
 Каменецький Данило Семенович (1830—1881) — етнограф.
 Каменецький Ігор Юліанович (1927—2008) — український історик, політолог, освітній діяч, професор, дійсний член НТШ.
 Каменецький Йосип Кирилович (1750—1833) — російський медик.
 Каменецький Марцін (? — 1530) — воєначальник і урядник Королівства Польського.
 Каменецький Миколай (1460—1515) — воєвода, перший великий гетьман коронний Польського Королівства.
 Каменецький Михайло Абрамович (1924, Городище, Київська губернія, УРСР — 2006, Росія) — радянський і російський оператор і режисер об'ємно-лялькової мультиплікації. Заслужений діяч мистецтв РФ.
 Каменецький Михайло Шльомович (* 1933) — учений-медик, організатор, доктор медичних наук, професор.
 Каменецький Михайло Григорович (? — 1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Каменецький Юліан (1892—1973) — український громадський діяч.
 Каменецький Ян (близько 1463—1513) — польський шляхтич, польний гетьман коронний.
 Каменецький Ян (1524—1560) — польський шляхтич, військовик, ротмістр.
 Каменецький Ян (? — ?) — староста городоцький, любачівський, дрогобицький.
 Франк-Каменецький Давид Альбертович (1910—1970) — радянський фізик і астрофізик.
 Шмуель Камінецький — головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області.

Див. також 
 Каменецькі

Примітки 

Єврейські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища